Ве́рхнее Стярле́ () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Верхнестярлинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «югары» (верхний) и гидронима на татарском языке «Эстәрле» (Стярле).

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Стярле, в 22 км к северо-востоку от города Азнакаево.

История 
Окрестности села были обитаемы в эпоху бронзового века, о чём свидетельствует археологический памятник Верхне-Стярлинская стоянка, относящаяся к Черкаскульской культуре.

Основание села относят к XVII веку. Основано башкирами-вотчинниками-юрмийцами. В дореволюционных источниках  упоминается под названиями Верхний Стерлитамак, Усманово. До середины XIX века некоторые ревизии населения
учитывали деревни Верхнее и Нижнее Стярле (Нижний Стерлитамак) вместе.

Предки современного татарского населения села в XVIII—XIX веках в сословном отношении числились государственными крестьянами, башкирами-вотчинниками и тептярями. Основными  занятиями  жителей являлись земледелие и скотоводство.

В материалах третьей ревизии (1762 год) в деревне Стерлитамак были учтены 2 ревизские души ясачных татар, 106 — служилых татар.

В материалах четвертой ревизии (1782 г.) в деревне Стерлитамак были учтены 10 ревизских душ служилых татар, 2 — ясачных татар, 9 — тептярей, входивших в команду тептярского старшины Аитмамбета Ишметева, 58 — тептярей, входивших в команду тептярского старшины Нагайбака Асанова.

В 1816 году в Стерлитамаково учтены 77 башкир, а также 110 тептярей и 54 служилых татарина, которые были «припущены башкирами на вечность без оброка». Кроме того, согласно 7-й ревизии, «в оной же под названием Усмановой (Стерли тож)» проживало 107 служилых татар. В 1834 году в этих деревнях учтено 88 башкир-вотчинников Баиковой тюбы Юрмийской волости и 36 башкир-припущенников, а также 126 душ тептярей. «Общий регистр 1856 года» учитывал эти деревни отдельно: в Стерлитамаково проживали 289 башкира и 231 государственных крестьянина из татар, а в Усманове Стерля — 41 башкир и 479 государственных крестьянина.

По сведениям 1859 года, в селе действовала мечеть. 

По сведениям 1897 года, в селе Верхний Стерлитамак Бугульминского уезда Самарской губернии проживали 1615 жителей, в том числе 1613 мусульман.

В начале XX века здесь располагалось волостное правление, функционировали 2 мечети, 2 водяные мельницы. В этот период земельный надел сельской общины составлял 3000 десятин.

С 1919 года в селе действует школа.

До 1920 года село являлось центром Стерлитамакской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1935 года в Тумутукском, с 1958 года в Ютазинском, с 1963 года в Бугульминском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

В 1929 года в селе был организован колхоз "Мелиорация", впоследствии несколько раз переименовывался и реорганизовывался. С 1998 года реорганизован в Товарищество на вере "Сабирзянов и Ко", с 2000 года — ООО "Стярле".

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 100 %.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Стярле», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют начальная школа, дом культуры (построен в 1970 году), детский сад (с 1970-х годов), библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (построен в 1970-е годы).

Религиозные объекты 
В 1997 году в селе была возведена мечеть.

Известные люди 
Р. Г. Габдуллин (р. 1938) — нефтяник, доктор технических наук.
С. Г. Галлямов (1912—1989) — заслуженный агроном РСФСР. 
Г. Х. Карамуллин (р. 1927) — кавалер ордена Ленина, золотой медали ВДНХ СССР, руководитель сельскохозяйственного предприятия "Авангард".
З. Б. Кашапов (р. 1930) — заслуженный агроном ТАССР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", в 1967-1993 годах председатель колхоза им. Мичурина.
Т. А. Сайфутдинов (1950—2008) — генерал-лейтенант, кавалер ордена Красной Звезды, в 1990-1992 годы командир Сахалинской дивизии ПВО СССР, в 1992—1998 годы командир 7-го авиационного корпуса ПВО (г. Брянск).

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Верхнее Стярле//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 74
 
 
 

Населённые пункты Азнакаевского района